Васи́лий Ива́нович Ште́рнберг (, Санкт-Петербург, Российская империя — 20 ноября 1845, Рим, Папская область) — русский живописец, жанрист и пейзажист.

Биография 
Родился 12 февраля 1818 года в Санкт-Петербурге в семье горного чиновника. Сначала был вольнослушателем в Императорской академии художеств, а в 1835 году стал казённым академистом. Его педагогом в пейзажной живописи был М. Н. Воробьев. Кроме пейзажей, Штернберг занимался бытовой живописью — с самого поступления в академию он создавал рисунки и карикатуры, которыми приводил в удивление своих товарищей и учителей. Летние каникулы он проводил в малороссийском имении Качановка покровительствовавшего ему мецената Г. С. Тарновского.

Результатом этих поездок было множество карандашных рисунков, акварелей и картин. В 1837 году за эти работы, в том числе за акварель «Ярмарка в местечке Ичне», академия наградила Штернберга малой золотой медалью, — картину приобрёл император Николай I для альбома супруги. В 1837 году за картину «Освящение пасх в Малороссии» (также купленной императором для подарка своей дочери великой княгине Марии Николаевне) он получил большую золотую медаль и звание художника XIV класса.

В 1840 году он путешествовал до Оренбурга при экспедиции графа Перовского в Хиву, а затем был отправлен в Италию в качестве пенсионера академии. Поселившись в Риме, он продолжал усердно работать. Штернберг умер в Риме 8 сентября 1845, прожив всего 27 лет.

Работы 
 «Ярмарка в местечке Ичне»
 «Освящение пасх в Малороссии» (1838)
 «Игра в жмурки в усадьбе Г. С. Тарновского»
 «Усадьба Г.С. Тарновского в Качановке» (1837)
 «Мельница в степи» (обе в музее императора Александра III)
 «Пастушок» (1836-38)
 «Малороссийский шинок» (1837)
 «Выдубецкий монастырь близ Киева»
 «Переправа через Днепр под Киевом» (1837),
 «Вид в Киеве»
 «Вид на Подол в Киеве» (1837)
 «Итальянки у водоема»
 «Итальянец-простолюдин» (обе в музее академии художеств)
 «Римские пифферари»
 «Итальянские крестьяне, играющие в карты, в остерии»
 «Этюд головы молодого итальянца»
 «Этюд головы старика-итальянца» (все четыре в московском Публичном музее)
 Автопортрет
 «Озеро Неми»
 «В окрестностях Альбано»
 «Этюд листьев» (все семь в Третьяковской галерее, в Москве)
 "М. И. Глинка в имении Г. С. Перовского за сочинением оперы «Руслан и Людмила»" (в коллекции А. Н. Марковича)
 Многочисленные рисунки и акварели, встречаются почти во всех общественных и частных коллекциях.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Художники России XIX века